Frank Damrosch (1859-1937) – direttore d'orchestra e docente tedesco naturalizzato statunitense
 Leo Damrosch (1941) – docente statunitense
 Leopold Damrosch (1832-1885) – compositore, direttore d'orchestra e violinista tedesco
 Walter Damrosch (1862-1950) – compositore e direttore d'orchestra tedesco naturalizzato statunitense